Конверс има више значења:
 Округ Конверс (Вајоминг)
 Конверс (Јужна Каролина)
 Конверс (Тексас)
 Конверс (Индијана)
 Конверс (Луизијана)